Název Štikov má více sídel:
 Štikov (Slavíkov), část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Štikov (Nová Paka), část obce Nová Paka v okrese Jičín

Externí odkazy